Oco (también Ochus) es un antiguo nombre persa. Fue el nombre de pila de varios miembros de la Dinastía Aqueménida:
Darío II
Artajerjes III
Oco, hijo de Darío III

Oco es  una localidad de Navarra.
Oco es  una localidad  perteneciente al municipio de La Torre (Ávila).